Padampur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Padampur, Rajasthan, ort
 Padampur, Odisha, ort